Die Verserzählung ist eine erzählende Dichtung in Versform; besonders wichtige Formen sind:

Versnovelle
Versroman

Siehe auch